Asfódelo es el nombre común de varias especies de plantas:

 cualquier especie del género Asphodelus, también conocidos como gamones; especialmente frecuentes son:
 el asfódelo ramificado, Asphodelus ramosus;
 el asfódelo blanco, Asphodelus albus;
 cualquier especie del género Asphodeline;
 el asfódelo americano, Dianella dubia;
 el asfódelo de los pantanos, Narthecium americanum;
 el falso asfódelo, Tofieldia racemosa.

Asfódelo es también el título de un poema de William Carlos Williams.

Asfódelo, según la novela de J. K. Rowling, es una planta cuyas raíces son utilizadas para elaborar, junto con el ajenjo, la poción Filtro de Muertos en Vida. Una poción para dormir muy poderosa.

En la mitología griega, los Prados Asfódelos son una parte del inframundo, una de las tres subdivisiones del Hades; las otras dos son los Campos Elíseos y el Tártaro.